Prva makedonska fudbałska liga 2017/2018 była 26. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 12 sierpnia 2017 do 20 maja 2018 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Vardar Skopje.
Mistrzostwo po raz drugi w historii zdobyła drużyna Shkëndija Tetovo.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva Liga 
Pobeda Prilep wygrała 2:1 w finale baraży z Borec Wełes drużyną Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Drabinka

Półfinały

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2017/2018 - rsssf
 Prva liga 2017/2018 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2017 w Macedonii
2018 w Macedonii